Gold Coast – miasto w stanie Queensland, w Australii
 port lotniczy Gold Coast, port lotniczy obsługujący miasto
 The Gold Coast Bulletin – gazeta codzienna wydawana w Gold Coast
 Gold Coast Titans, klub rugby
 Gold Coast Suns, klub futbolu australijskiego
 Gold Coast 600, wyścigi samochodowe z serii Supercars Championship

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Gold Coast – miejscowość w stanie Connecticut
 Gold Coast – miejscowość w stanie Floryda
 Gold Coast – miejscowość w stanie Kalifornia (hrabstwo Orange)
 Gold Coast – miejscowość w stanie Nowy Jork
 Gold Coast – miejscowość w stanie New Jersey

Zobacz też 
 The Gold Coast – książka K. S. Robinsona wydana w 1988 r.
 Złote Wybrzeże